Ама́нда Кэ́трин Крю (; род. , Лэнгли) — канадская актриса.

Биография 
Аманда Крю родилась 5 июня 1986 года в городе Лэнгли, Британская Колумбия, Канада. Окончила Американскую академию драматического искусства в Лос-Анджелесе. Впервые появилась на экране в рекламе Coca-Cola.

В 2005 году дебютировала в сериале «Переходный возраст». В 2006 году Аманда сыграла в фильме «Пункт назначения 3». В 2007 году она получила премию «Leo Awards» за лучшую женскую роль в сериале «Уистлер». В 2011 году номинирована на премию «Leo Awards» в категории «Лучшая женская роль в фильме-драме» за фильм «Повторители», а в 2012 году она становится обладательницей премии «Leo Awards» в категории «Лучшая женская роль в фильме-драме» за фильм «Сёстры и братья».

С 2014 года снимается в сериале «Кремниевая долина».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки